Вилмош Сабо (, род.30 декабря 1964) — румынский фехтовальщик-саблист, этнический венгр, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира. Муж Реки Сабо и отец Матьяша Сабо.

Биография 
Родился в 1964 году в Брашове. В 1989 году женился на рапиристке Реке Софии Лазэр. В 1984 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе стал обладателем бронзовой медали в составе команды. В 1988 году принял участие в Олимпийских играх в Барселоне, но там румынские саблисты стали лишь 4-ми.

В 1993 году вместе со своей женой переехал в Германию, где стал тренером, однако на международных соревнованиях продолжал представлять Румынию. В 1994 году в составе команды стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира. В 1996 году принял участие в Олимпийских играх в Атланте, но там румынские саблисты стали лишь 7-ми.

С 2008 года Вилмош Сабо стал тренером национальной сборной Германии. Его ученик Николас Лимбах в 2009 году стал чемпионом мира, а на чемпионате мира 2014 года германские саблисты под его руководством впервые в своей истории завоевали золотые медали в командном первенстве.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Румынии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1984 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года